Peter Gabriel est le nom des quatre premiers albums studio homonymes de l'artiste britannique. Par commodité, ils sont appelés Peter Gabriel 1, 2, 3 et 4 ou surnommés en référence à leurs couvertures respectives :

 Peter Gabriel dit Car, sorti en 1977 ;
 Peter Gabriel dit Scratch, sorti en 1978 ;
 Peter Gabriel dit Melt, sorti en 1980 ;
 Peter Gabriel dit Security, sorti en 1982.